Malvino – forma maschile del nome proprio di persona Malvina
Malvino – frazione del comune di Sardigliano in provincia di Alessandria
Matías Malvino – calciatore uruguaiano